Rycerzewko ist der Name zweier polnischer Orte:
 Rycerzewko (Pakość), in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Rycerzewko (Świdwin), in der Woiwodschaft Westpommern (früher (Neu-) Ritzerow, Kreis Belgard)